NGC 3767 (другие обозначения — UGC 6590, MCG 3-30-23, ZWG 97.31, NPM1G +17.0361, IRAS11346+1708, PGC 35969) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Льва. Открыта Джоном Гершелем в 1831 году.

Галактика, по всей видимости, является предельной по сочетанию параметров, в которой возможно зарегистрировать наличие колец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3767
Лев (созвездие)
Линзообразные галактики